Source Bleue (dt. „Blaue Quelle“) ist der Name folgender Wasserquellen:

 Source Bleue (Cusance), Karstquelle bei Cusance im Département Doubs in der Region Bourgogne-Franche-Comté, Frankreich
 Source Bleue (Malbuisson), Karstquelle bei Malbuisson im Département Doubs in der Region Bourgogne-Franche-Comté, Frankreich
 Source Bleue (Ougney-Douvot), Karstquelle bei Ougney-Douvot Département Doubs in der Region Bourgogne-Franche-Comté, Frankreich
 Source Bleue (Touzac), Quelle bei Touzac im Département Lot in der Region Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Frankreich